Циклизация:

 Циклизация (химия)
 Циклизация (литература)